8. Европско првенство у рукомету 2008. одржано је у Норвешкој од 17. до 27. јануара 2008, у пет градова: Бергену, Драмену, Лилехамеру, Ставангеру и Трондхајму.

Квалификације 
Квалификаци за пласман на првенство одржане су у 2007. години. Према правилима ЕХФ, домаћин (Норвешка) и првих шест репрезентација са Европског првенства 2006. (Француска, Хрватска, Шпанија, Данска, Немачка и Русија) су се аутоматски квалификовале. Осталих девет места су одређене после плеј офа, одржаног у јуну 2007, у којем се нашло девет носилаца после квалификација за првенство 2006, док су се њихови противници квалификовали кроз квалификцационо такмичење по групама.

Дворане

Квалификационе групе

Први круг 

 Група А

 Група Б
 

 Група Ц

 Група Д

Прве три репрезентације из сваке групе квалификују за 2. коло. 12 квалификованих екипа су у другом колу квалификација подељене у у 2 групе шест екипа. Две најбоље из сваке групе иду у полуфинале.. Резултати првог кола између екипе из исте групе преносе се у други круг квалификација.

Први круг

Група А (Ставангер) 

 Легенда: И =играо, П = победа, Н = нерешено,Г = пораз, ДГ = дати голови, ПГ = примљени голови, Б = бодови, тамнија поља - игра као домаћин, зелена боја - настављају такмичење, црвена боја - испадају из такмичења

Група Б (Драмен) 

|}

Група Ц (Берген) 

 Легенда: И =играо, П = победа, Н = нерешено,Г = пораз, ДГ = дати голови, ПГ = примљени голови, Б = бодови, тамнија поља - игра као домаћин, зелена боја - настављају такмичење, црвена боја - испадају из такмичења

Група Д (Трондхајм)

Други круг

Група I (Ставангер) 

|}

Група II (Трондхајм) 

 Легенда: И =играо, П = победа, Н = нерешено,Г = пораз, ДГ = дати голови, ПГ = примљени голови, Б = бодови, тамнија поља - игра као домаћин, зелена боја - настављају такмичење, црвена боја - испадају из такмичења

Финалне утакмице 
У овај део првенства пласирале су се три првопласиране репрезентације из сваке групе. Репрезентације које су својим групама заузеле прва два места ушле су у полуфинале, а трећепласиране су играле за 5 место. Све утакмице у овом делу првенства су се играле у Лилехамеру.

Утакмица за 5. место

Полуфинале

Утакмица за 3. место

Финале

Коначан пласман

Екипа првенства 
 Голман:  Каспер Вит
 Лево крило:  Ларс Кристијансен
 Леви бек:  Данијел Нарсис
 Средњи бек:  Ивано Балић
 Десни бек:  Ким Андерсон
 Десно крило:  Флориан Керман
 Пивот:  Франк Леке
 Најбољи играч (МВП):  Никола Карабатић
 Најбољи голман:  Каспер Вит
 Најбољи одбрамбени играч:  Иван Вори
 Најбољи стрелац:  Никола Карабатић,  Ивано Балић,  Ларс Кристијансен (44 гола)

Види још 
 Европско првенство у рукомету за жене 2008.

Спољашње везе 

 ЕХФ
 Европско првенство у рукомету

Европско првенство у рукомету 2008.
Рукомет у Норвешкој
Рукомет у 2008.